El género Pristolepis es el único de la familia Pristolepididae, una familia de peces de agua dulce incluida en el orden Perciformes. Se distribuyen por ríos del sur y sureste de Asia.

Con cuerpo aplanado lateralmente y tamaño entre unos 10 y 15 cm, Se les suele encontrar en ríos lentos o en aguas estancadas, escondidos entre la vegetación lacustre.

Sistemática 
De acuerdo al sistema de Nelson, la familia Pristolepidae se encuentra incluida en el orden Perciformes, suborden Percoidei. 
Estudios recientes promovieron la propuesta de incluir a la familia en el orden Anabantiformes . Las relaciones filogenéticas con los Anabantiformes se han dilucidado utilizando datos moleculares.A continuación se muestran las relaciones filogenéticas de la familia Pristolepidae después de Collins et al. (2015):.
 
Existen seis especies agrupadas en este género y familia:
 Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) - Pez-hoja malayo
 Pristolepis grootii (Bleeker, 1852) - Pez-hoja indonesio
 Pristolepis malabarica (Günther, 1864)
 Pristolepis marginata (Jerdon, 1849) - Pez-hoja malabar
 Pristolepis pentacantha (Plamoottil, 2014)
 Pristolepis rubripinnis (Britz, Kumar y Baby, 2012)

Referencias 

 , algo desfasada.

Enlaces externos 

Perciformes